Фандре́йзинг або збір коштів () — процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проєкту або своєї діяльності в цілому.

Вступ 

Останнім часом все більше і більше організацій і приватних осіб в нашій країні стикаються з необхідністю писати заявки на гранти. Реалізація нових ідей потребує коштів. Для західних фахівців це звичайна процедура — фонди оголошують конкурси, переможці конкурсів отримують гранти. Однак для фахівців з України проблема підготовки заявки на такий конкурс ідей та проєктів стала актуальною набагато пізніше ніж у їхніх зарубіжних колег.

Що ж необхідно для того, щоб зробити вашу організацію, установу чи творчий колектив одним з грантоотримувачів?
Одна з умов — це правильна стратегія фандрейзингу, яка включає в себе різні підходи й джерела.

Визначення фандрейзингу 

Термін «фандрейзинг» є запозиченням з англійської (fund — «кошти, фінансування», to raise — «піднімати, добувати, збирати»).

Фандрейзинг — це пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та ін) для реалізації проєктів та / або підтримання існування організації.

Таким чином, пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі важливе, але не єдине місце.
Крім того, фандрейзинг — це також наука про успішне переконання інших у тому, що діяльність вашої організації заслуговує уваги (і підтримки). У центрі фандрейзингу стоїть людина — Фандрейзер або менеджер з Фандрейзингу. Успішність залучення коштів багато в чому залежить від того, наскільки він володіє професійними навичками і вірить сам у те, у чому намагається переконати інших.

Завдання фандрейзингу 

Завданнями, що стоять перед проєктним колективом у процесі фандрейзингу є:

• пошук потенційних донорів;

• обґрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних донорів та рівнем їх розуміння наших проблем;

• постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримка і розвиток зв'язків);

• формування громадської думки на користь підтримки діяльності організації чи колективу, збір листів підтримки, придбання авторитету.

Методи організації пошуку ресурсів 
Методи організації пошуку ресурсів можуть бути різними:
 екстенсивна стратегія — створення баз даних фондів і програм і віялова розсилка запитів або заявок (на практиці малоефективна);
 інтенсивна стратегія — ретельне планування і підготовка проєктів до стану одного безпрограшного варіанту і подача заявок на грант в ретельно підібраний фонд або програму.

Грант — це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації, ВНЗ, ініціативній групі або індивідуальному особі для реалізації заявленого проєкту в тій чи іншій сфері діяльності.

Тому, чим ретельніше проводиться планування проєкту, тим більш ощадливо та ефективно використовуються ресурси для реалізації проєктів!

Ця теза важлива як для грантодавця, так і для грантоотримувачів, які надалі будуть займатися реалізацією проєкту.

Слід зауважити, що фандрейзинг може проводитися як фахівцями самої організації, так і шляхом залучення зовнішніх фахівців з консалтингових фірм. У першому випадку мова йде про внутрішній менеджмент структури, коли розробкою і реалізацією стратегії пошуку фінансування співробітники організації займаються самостійно. У другому випадку пошук фінансування здійснюється за допомогою залучення професійних консультантів з Фандрейзингу. В даному випадку в цій ролі можуть виступати як незалежні експерти, так і спеціалізовані фандрейзингової фірми.

У випадку якщо ви самі вирішили освоїти всі премудрості фандрейзингу, вам необхідно мати на увазі, що інструменти даного процесу різні, і подача заявки на грант — це лише одна з можливостей (досить поширена) отримання ресурсів для реалізації вашого проєкту.

Основні методи проведення фандрейзингу 

Менеджери з фандрейзингу використовують різні методи для досягнення своїх цілей, а саме:

• Участь у спільних проєктах і отримання цільового фінансування за програмами міжнародних організацій. На відміну від фондів, які тільки фінансують проєкти, існують благодійні агентства, крім видачі грантів залучають наукові колективи для участі у спільних проєктах;

• Участь у проєктах, фінансованих державою. Перевага цього методу роботи в тому, що він створює основу для соціального партнерства між державними структурами і недержавним сектором, розвиваючи взаємний інтерес і розуміння необхідності довгострокового співробітництва;

• Організація спеціальних заходів щодо збору коштів (благодійних вечорів, аукціонів, концертів, спортивних змагань). Позитивна сторона цього інструменту в тому, що він дає можливість одночасно зустрітися з багатьма потенційними донорами, залучити однодумців;

• Залучення волонтерів. Це переважно створюють добровольці — люди, що віддають безоплатно свій час, знання, професійні навички заради благородних цілей організації;

• Особисті зустрічі. Хоча цей метод потребує великих витрат часу і високих професійних якостей Фандрейзер, такі зустрічі є високоефективним інструментом, так як допомога надається не організацією організації, а людиною людині;

• Використання ресурсів Інтернету. Уміння орієнтуватися в Інтернеті і ефективно використовувати його переваги для пошуку потенційних донорів, розміщення власних Web-сторінок з описом цілей і програм організації і т. д.

• Краудфандинг. Це колективна співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. Станом на 2012 рік цим методом за 2-3 місяці можна залучати до $3,5 млн.

• Реклама. Часто малоефективний метод, хоча охоплює більшу аудиторію. Реклама може бути у вигляді розміщення спеціальних статей — звернень до ЗМІ, відеороликів для показу на спеціальних заходах, установки рекламних щитів, поширення буклетів, календарів, розклеювання плакатів, що відображають ту чи іншу проблему, вирішення якої життєво необхідно. Одним із сучасних видів реклами є розміщення банерів на порталах Інтернету, розсилка звернень через підписні адреси електронною поштою;

• Розсилка листів подяки. Цей інструмент використовується для встановлення тісніших контактів з учасниками благодійних заходів. Мета — привернути осіб, що виявили інтерес один раз, до співпраці на регулярній основі;

• Залучення членських внесків в організацію або шлях самофінансування. Однак у нинішній економічній ситуації внески не можуть бути більшими, а тому достатнього фінансування цей метод не надає;

• Інший. Визначається вашою креативністю!

Умови вибору методу фандрейзингу 

Перш ніж зупинитися на конкретному методі залучення коштів, необхідно визначити умови вибору цього методу:

• Врахувати часові рамки;

• Скільки часу буде потрібно на залучення коштів за допомогою конкретного методу — планування, організація, здійснення і т. д.;

• Який відрізок часу з моменту збору коштів до моменту, коли вони надійдуть до організації.

• Попередньо оцінити ефективність даного методу і можливість з його допомогою зібрати необхідну суму організації;

• Прорахувати: про Витрати, які понесе організація під час збору коштів;

про Людські ресурси;

• Відображення даного виду діяльності на імідж і репутацію організації в місцевому співтоваристві і інших фінансуючих організацій;

• Можливі проблеми з податками;

• Як залучені кошти позначаться на бюджеті вашої організації (фінансове планування);

• Оцінити наявні джерела фінансування (закордонний фонд, державні або місцеві органи влади тощо) і вибрати оптимальний з точки зору ефективності застосування вибраних методів.

Загальні принципи фандрейзингу 
При цьому, який би метод фандрейзингу ви не вибрали, вам необхідно пам'ятати загальні принципи, що стоять на чільне місце даного процесу:
 Фандрайзинг — це процес;
 Просити гроші потрібно не на свою організацію, а на конкретний проєкт, що має цільову групу і відчутні результати, очевидні та зрозумілі всім;
 Залучення фінансів — це залучення людей. Де б ви не шукали грошей, основна мета — зацікавити донора у вашій діяльності, побудувати довгострокові відносини. Донор повинен стати емоційно залученим в діяльність вашої організації, переживати успіхи і невдачі разом з вами;
 Донору потрібно вміти собі «заробити»;
 Куди б ви не звернулися за засобами — в колектив, організацію, фонд — ставку треба робити на людину;
 Починати треба з того, що близько людині;
 Важливо показати реальний внесок / конкретний результат;
 Ніякі найсучасніші засоби комунікації не замінять людського спілкування;
 Орієнтуйтеся на людину як на покупця — Ваше завдання — продати йому ідею;
 Якщо у людини немає можливості допомогти грошима, може він готовий надати її іншими засобами?
 Застосовуйте військову стратегію: спочатку збирайте дані про війська противника, а потім — про свої сили.

Менеджери з фандрайзингу вважають, що успішний Фандрейзинг — це 90 % хорошої підготовки до запитів про фінансування, і 10 % власне запити.

І не забувайте, що не існує ніякої «магічної формули» для успішного фандрейзингу і ніякого способу гарантовано отримати гроші у відповідь на запит. Однак якщо ви будьте наполегливі у своєму бажанні діяти для залучення коштів, якщо ваша структура буде надійна для своїх підопічних, якщо вона буде відома людям і відкрита для людей, якщо ви правильно підготуєте звернення до потенційних спонсорів, і доведете, що вам необхідні саме їхні гроші , — то, швидше за все, ви ці гроші отримаєте.

Процес пошуку грошей забирає багато часу і передбачає здійснення багатьох кроків. Тим не менш, старанно складений, він може привести до продуктивної і тривалої співпраці з фондами і корпоративними науково-дослідними та громадськими програмами.

Джерела та література 

1. Владислав Кучереносов «Фандрейзинг: міфи і реальність» / / Дайджест журналу «Вісник благодійництва» № 9 (51) Вересень 2000 — https://web.archive.org/web/20030615185905/http://internews.ras.ru/ngo/charity/9.00/1.html

2. «Фандрайзинг і фінансова стійкість» / /

3. https://web.archive.org/web/20050513202446/http://www.ecoline.ru/books/sunplace/fundrai.htm

4. «Десять кроків успішного Фандрейзингу» / / http://surc.iatp.org.ua/fondraising.shtml 

5. «Фандрейзинг — це не халява, а наука і мистецтво» / / http://besplatno1.narod.ru/fandr.htm 

6. «До стратегії і тактиці Фандрейзингу» / / http://www.hesed.ru/news/fr/1.htm 

7. Фандрейзинг: Навчально-методичний посібник / Сост. У Н. Якимець, М, ГУУ ..

8. www.webplan.ru/uslug/r1-3.shtml

9. https://web.archive.org/web/20120131152712/http://www.wildfield.ru/club/ct03_21.htm

10. Фандрейзінг як джерело додаткового фінансування бібліотек. Методичні матеріали http://ru.calameo.com/read/00462014264c556ddeb87

Джерела залучення ресурсів 
Можливими джерелами залучення ресурсів є:
 Компанії;
 Приватні особи;
 Фонди;
 Державні органи.

Кожне з цих джерел може виступати як:
 Фінансовий спонсор;
 Спонсор на умовах бартеру;
 Інвестор;
 Грантодаюча організація;
 Меценат;
 Донор.

Різниця між донорами, меценатами та спонсорами 
Різниця між донорами, меценатами та спонсорами полягає в наступному:
 Донори — це організації, в місії яких передбачено надання фінансової допомоги на конкурсній основі.
 Меценати — це благодійна допомога фізичних осіб на добровільній основі.
 Спонсори — це конкретна допомога юридичних та фізичних осіб на певних взаємовигідних умовах.

Для зменшення плутанини в термінах, всі джерела залучення ресурсів можна називати «партнерами».

Стратегія фандрайзингу 
Важливими аспектами фандрайзингової стратегії є наступні пункти:
 Написання бізнес-плану проєкту.
 Написання спонсорської пропозиції.
 Чітке визначення цільової аудиторії проєкту задля подальшого визначення потенційних партнерів.
 Встановлення таких взаємовідносин з партнерами, які задовольняють інтереси обох сторін.
 Правильне закриття проєкту (включає в себе роботу з партнерами після закінчення проєкту для створення можливості подальшої довгострокової співпраці).

Спонсорство 
Важливим аспектом складення спонсорської пропозиції є виділення певних спонсорських пакетів з різними умовами співпраці та привілеями — для генерального спонсора, ексклюзивного спонсора, медійного партнера тощо. Вартість спонсорського пакету може досягати 10-20 млн грн. в залежності від масштабу проєкту, географії та цільової аудиторії.

Фандрайзинг в Україні 
Фандрайзинг, як термін, ще не є широко поширеним в України. В більшості випадків це поняття асоціюється з філантропією та соціальними проєктами, проте важливо розуміти, що крім цього залучення ресурсів для комерційних проєктів, пошук фінансового спонсора, спонсора на умовах бартеру, інвестора також є фандрайзингом.

Цікаві факти 
 Термін «професійний фандрайзер» («professional fundraiser») — той, хто надає послуги по залученню ресурсів самостійно або за контрактом, тоді як «фандрайзер — професіонал» («fundraising professional») — співробітник організації, яка шукає шляхи залучення ресурсів.
 Команда президента США Барака Обами організувала рекордний збір коштів на передвиборчу кампанію у 2008 році власними зусиллями на основі залучення коштів нижніх шарів суспільства.

Див. також 
 Краудфандинг
 Інтернет-інкубатор
 Стартап
 Інвестиція
 Краудсорсинґ
 Коворкінг
 Меценатство
 Пожертва
 Благодійництво

Література 
 Тарасов А. Б. ФАНДРАЙЗИНГ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ. Знание. Понимание. Умение.—2004.—№ 1. С. 167—170. 
 Куц С.ФАНДРАЙЗИНГ АВС: Посібник для початківців.- Київ: Центр філантропії, 2008.-№ 1. С. 92.
 Фандрейзінг як джерело додаткового фінансування бібліотек. Методичні матеріали ЦРБ ЦБС «Свічадо» http://ru.calameo.com/read/00462014264c556ddeb87 

Благодійність
 
Фінансування